Rutkowska ist die weibliche Form des Familiennamens Rutkowski:
 Dorota Rutkowska (* 1962), polnische Politikerin, Mitglied des Sejm
 Joanna Rutkowska (* 1981), polnische Hackerin und Spezialistin für Computersicherheit

Siehe auch:
 Rutkowski